Le tournoi de tennis de Tachkent est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2010, classée en catégorie International, se dispute du 20 au .

Alla Kudryavtseva remporte le simple dames. En finale, elle bat Elena Vesnina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alexandra Panova et Tatiana Poutchek.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tachkent
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
Tachkent
2010 en Ouzbékistan
Tennis en septembre 2010